Сегед (угор.: Szeged) — місто на південному сході Угорщини
 Сегед () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна